Zawody pucharu świata w biathlonie w Östersund były pierwszymi w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 30 listopada – 7 grudnia. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym oraz w sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Sztafeta mieszana

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn

Bieg indywidualny kobiet

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mieszana 
Do zawodów zgłoszonych zostało 23 sztafety.

Klasyfikacje po zawodach w Östersund

Bibliografia 
 

Östersund
2014 w Szwecji
Biathlon w Szwecji
Sport w Östersund